Bukovje (gmina Brežice)
 Bukovje (gmina Dravograd)
 Bukovje (gmina Postojna)